Ла Анаја има више значења:

 Ла Анаја (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Анаја (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику